Coleman Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coleman Mountain (Oregon)	
 Coleman Mountain (Virginia)